Die Mutua Madrid Open 2015 der Damen waren ein Tennisturnier in Madrid und fanden vom 1. bis 10. Mai 2015 statt. Das Turnier war als Turnier der Premier Madatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2015.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2015 fand vom 1. bis 2. Mai 2015 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Madrid